Hunko ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Hunko (* 1963), deutscher Politiker (Die Linke)
 Jurij Hunko (* 1972), ukrainischer Eishockeyspieler